Mino (district), een voormalig district van Japan
 Mino (Gifu), een plaats in de Japanse prefectuur Gifu
 Mino (geslacht), een geslacht binnen de familie Spreeuwen
 Mino (provincie), een voormalige provincie van Japan

 Miño (A Coruña), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
 Miño (rivier), een rivier in Spanje